Dubský/Dubská může znamenat:

příjmení osob
 Bedřich Dubský (1880–1957) – český archeolog
 David Dubský (* 1984) – český judista
 Eduard Dubský (1911–1989) – český herec
 Filip Dubský – více různých osobností
 Gabriela Dubská (1915–2003) – česká knižní grafička, ilustrátorka a malířka
 Irena Dubská (1924–2010) – česká spisovatelka.
 Jaroslava Dubská-Čechová (* 1933) – československá hráčka basketbalu
 Josef Dubský – více různých osobností
 Kateřina Dubská (* 1965) – spoluzakladatelka vydavatelství Computer Press a ERA
 Konstantin Dubský – více různých osobností
 Lukáš Dubský (* 1975) – český horolezec
 Tomáš Dubský (* 1973) – český politik hnutí STAN, poslanec, starosta obce Vysočina 
 Vilém Dubský – český textař, libretista, hudební publicista a dramatik
 Zdeňka Dubská (1942–???) – česká a československá politička

šlechtický rod
 Dubští z Třebomyslic – šlechtický rod z Horažďovicka, později na Moravě
 Adolf Dubský z Třebomyslic (1833–1911)
 Albrecht Dubský z Třebomyslic (1882–1962)
 Emanuel Dubský z Třebomyslic (1806–1881) – moravský zemský hejtman
 Erwin Dubský z Třebomyslic (1836–1909) – český šlechtic, námořní kapitán a cestovatel
 Jan Dubský z Třebomyslic (1524–1570)
 Karel Zikmund Dubský z Třebomyslic (1681–1744) – česká knižní grafička, ilustrátorka a malířka
 Marie Dubská z Třebomyslic viz Marie von Ebner-Eschenbachová (1830–1916) – česko-rakouská spisovatelka
 Quido Dubský z Třebomyslic (1835_1907)
 Viktor Dubský z Třebomyslic (1834–1915)
 Vilém Dubský z Třebomyslic (1548–1626)

jiný význam
 Dubská Lhota, malá vesnice, část městyse Dub v okrese Prachatice
 Dubský potok, více objektů
 Dubský rybník, více objektů

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení